Cortusa bezeichnet

 eine Gattung der Primelgewächse, siehe Cortusa (Gattung)
 einen nach dieser Gattung benannten Asteroiden, siehe (1232) Cortusa